Cebrones del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cebrones del Río (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cebrones del Río (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar